4. Kavallerie-Division (Wehrmacht)
4. Kavallerie-Division (Deutsches Heer)
4. Kavallerie-Division (Imperiale e Regio Esercito)